N'Noitora Jirga est un personnage du manga Bleach de Tite Kubo. Il apparaît dans la série lors du chapitre des Arrancars, et fait partie des "méchants" de l'histoire.

Statut
N'Noitora est l'espada n°5 son tatouage est sur sa langue. C'est un ancien adjuchas, possédant un fracción. Cet Espada symbolise le désespoir.

Apparence physique
Son masque recouvre son œil gauche, sur lequel il porte un bandeau. De plus, son trou de hollow est situé à travers son crâne dans ce même œil. N'Noitora est très grand et maigre. Il arbore toujours un grand sourire à la manière d'Ichimaru Gin à la différence près que celui de N'Noitora est bien moins caché, en effet il n'hésite pas à "montrer les dents".

Caractère
Il a une haute opinion de lui-même et n'hésite pas à exprimer ses idées misogynes. Son objectif est de devenir toujours plus puissant afin de savourer encore plus de combats. Pour y parvenir, il n'hésite ni à recourir à des méthodes peu glorieuses pour éliminer ses concurrents, ni à supprimer tous ceux, forts ou faibles, qui pourraient constituer une menace. Il se moque ainsi du reproche que lui fait Ichigo de s'en prendre à Grimmjow blessé, soulignant le caractère intrinsèquement injuste d'un combat.

Son caractère macho l'amène à s'allier avec Szayel Aporro Grantz pour blesser mortellement Nell (alors numéro 3). La raison qu'il en donne est révélatrice du personnage : "Sur un champ de bataille, les femmes ne devraient pas être supérieures aux hommes."

Zanpakutō et techniques
Le nom de son zanpakutō est Santa Teresa (Mante Religieuse). Démesurément grand, il est constitué d'une lame formée de deux croissants de lune qu'il utilise pour se battre à distance à l'aide d'une chaîne.
Il prétend posséder le hierro le plus solide de toute l'espada, allant jusqu'à affirmer que son corps est indestructible. Il encaisse ainsi un coup direct de Chad, et plus tard un double cero sans subir de dommage.

Sa libération est "Prie, Santa Teresa". Elle consiste en une multiplication de ses bras, qui peuvent repousser lorsqu'ils ont été arrachés. Il peut ainsi avoir jusqu'à six bras, dont chacun est muni d'une arme en forme de faux. Sa resurrección le guérit aussi de toutes ses blessures subies avant la libération. Le nom de sa libération (Sainte Thérèse) provient du fait qu'il s'agit d'une mante religieuse (en espagnol l'insecte est aussi appelé Santa Teresa), d'où aussi le titre du chapitre de manga où N'Noitora se libère pour la première fois: "Pray for the mantis".

N'Noitora lance un cero jaune avec sa langue.

Lui qui prétend posséder le hierro le plus solide trouvera en Kenpachi un adversaire particulièrement coriace et à sa hauteur.

Histoire
Il apparaît la première fois pour arrêter Chad et sera déçu de voir "qu'il n'est encore une fois tombé que sur un faible". Il viendra ensuite achever Grimmjow qui était en très piteux état et affronter Ichigo, puis Nell et enfin Zaraki Kenpachi.
Un certain nombre de flashbacks nous permettent d'en savoir un peu plus sur son passé. Ainsi, on apprend qu'il était autrefois l'espada n°8, à l'époque où Nell était n°3. Ils étaient tous deux chargés par Aizen de trouver et recruter des vasto lordes. Parce qu'elle était une femme, N'Noitora ne semblait pas pouvoir accepter la différence de niveau entre lui et Nell. Il cherchait régulièrement à la provoquer en duel et mais perdait à chaque a fois ce qui provoquait  une haine tenace envers elle. Il finit par lui tendre un piège avec l'aide de Szayel Aporro Grantz. On remarque que son zanpakutō était différent à l'époque, moins grand et composé d'un bâton surmonté d'un unique croissant de lune (au lieu de deux lors de sa première apparition dans le manga).

lorsque Nell recouvre ses pouvoirs, il la provoque en duel mais lors du combat elle se retrouve de nouveau a l'état d'enfant et reperd ses pouvoirs. N'Noitora sera vaincu par Zaraki Kenpachi, qui exaucera ainsi son souhait de mourir sur un champ de bataille.

Fracción
N'Noitora possède un seul fracción.

Tesla
Comme son maître, possède un bandeau à l'œil (bien que celui-ci lui couvre l'œil droit au lieu de l'œil gauche) et lui est dévoué jusqu'à la mort. Son zanpakutō ressemble à un sabre d'abordage, sur lequel est gravé un chakram. Son invocation est "Terrasse, Verruca" (prononcé dans l'animé "Verruga", verrue en espagnol), ce qui le transforme en une sorte de gigantesque phacochère. Il est rapidement tué par Zaraki Kenpachi.

Jirga

en:List of Hollows in Bleach#Espada
ja:破面#十刃（エスパーダ）